Diafragma (múscul), múscul que separa l'abdomen i el tòrax 
 Diafragma (òptica)
 Diafragma (so)
 Diafragma (anticonceptiu)
 Diafragma de Dicearc de Messana